

Niemcy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Wolgast

Polska 
 Wołogoszcz – wieś w województwie lubuskim